Il doppio  del Manta Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Duilio Beretta e Renzo Olivo erano i detentori del titolo, ma Olivo quest'anno non ha partecipato.

Beretta ha fatto coppia con Andrea Collarini, ma ha perso nei quarti di finale contro Nicolás Barrientos e Eduardo Struvay.

Marcelo Arévalo e Sergio Galdós hanno battuto in finale Alejandro González e Carlos Salamanca 6-3, 6-4.

Teste di serie

  Julio César Campozano /  Peter Polansky (primo turno)
  Facundo Arguello /  Víctor Estrella (semifinali)

  Marcelo Arévalo /  Sergio Galdós (Campioni)
  Alejandro González /  Carlos Salamanca (Finali)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

Manta Open 2013
ATP Challenger Tour 2013